Johannes Mohn ist der Name folgender Personen:

* Johannes Mohn (Verleger, 1856) (1856–1930), deutscher Verleger
 Johannes Mohn (Verleger, 1949) (* 1949), deutscher Verleger
 Johannes Mohn (Journalist), deutscher Journalist